

Geografia 
 Moras – comune francese nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone 
 Karen Moras – ex nuotatrice australiana
 Vaggelīs Moras – calciatore greco

Altro 
 Gli universi di Moras – romanzo di fantascienza di Vittorio Catani